Сандберг — скандинавская фамилия.

Известные носители 
 Сандберг, Андерс (род. 1972) — шведский футуролог, трансгуманист и писатель.
 Сандберг, Дэвид (род. 1981) — шведский кинорежиссёр.
 Сандберг, Йохан Густаф (1782—1854) — шведский художник.
 Сандберг, Мартин (Макс Мартин) (род. 1971) — шведский музыкальный продюсер.
 Сандберг, Роланд (род. 1946) — шведский футболист.
 Сандберг, Симон (род. 1994) — шведский футболист.
 Сандберг, Скотт (1954—2004) — американский ботаник.
 Сандберг, Тобиас (род. 1988) — шведский гандболист.
 Сандберг, Том (род. 1955) — норвежский лыжный двоеборец, олимпийский чемпион 1984 года в личном первенстве, обладатель Кубка мира того же года, двукратный чемпион мира (1982, 1984).
 Сандберг, Эрик (1884—1966) — шведский яхтсмен, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Сандберг, Эспен (род. 1971) — норвежский режиссёр и продюсер.

См. также